Островерха — українське прізвище.

Відомі носії 
 Єронім Островерха (1835—1903) —— український церковний діяч, греко-католицький священник, василіянин, педагог, довголітній професор Бучацької василіянської гімназії, ігумен Бучацького монастиря.
 Островерха Михайло (1897—1979) — український письменник, перекладач, фольклорист, мистецтвознавець, військовик.
 Конопадський-Островерха Олекса — український письменник-мемуарист.

Українські прізвища